Лори́с () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Кадене.

Географическое положение  
 
Лорис расположен в 50 км к юго-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Пюйвер и Лурмарен на северо-востоке, Кадене на юго-востоке, Ла-Рок-д'Антерон на юге, Шарьеваль на юго-западе, Пюже и Мерендоль на западе.

Стоит в массиве Малого Люберона.

Гидрография 
К югу от коммуны расположена долина Дюранса. Территорию коммуны пересекает Эг-Брэн, впадающий здесь в Дюранс.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 3655 человек.

Достопримечательности 
 Замок де Лорис, реставрирован в 1733 году.
 Церковь Нотр-Дам-де-ла-Пюрификасьон-де-Лорис (1702—1711).
 Аббатство Сильвакан.
 Ателье Мишеля Гондине.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 
 Национальный институт статистики